Elmer McCurdy (1880-1911), bandit américain ;
 Fleming Blanchard McCurdy (1875-1952), homme politique canadien de Nouvelle-Écosse ;
 Jennette McCurdy (1992-), actrice et chanteuse américaine ;
 John McCurdy (1960-), joueur australien de tennis ;
 John Alexander Douglas McCurdy (1886-1961), pionnier de l'aviation canadien et  lieutenant-gouverneur de Nouvelle-Écosse ;
 Roy McCurdy (1936-), batteur américain de jazz.